Unterhaslach ist ein Ortsteil- und Siedlungsplatzname:

 Unterhaslach (Heiligenberg), Einzelhof auf Gemarkung Wintersulgen, Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Unterhaslach (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Unterhaslach (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Unterhaslach (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Unterhaslach (Sielenbach), Ortsteil der Gemeinde Sielenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Unterhaslach (Ulm), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ulm, Baden-Württemberg